Lapis (lateinisch) bedeutet „Stein“ und bezeichnet insbesondere:

 Lapislazuli, ein metamorphes Gestein
 Lapis philosophorum, den Stein der Weisen
 Lapis Niger (schwarzer Stein), eine quadratische Fläche aus schwarzen Marmorplatten auf dem Forum Romanum in Rom
 Bezeichnung für Minerale
 Lapis infernalis, das Silbernitrat
 Lapis (Krater), einen Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Lapis Longus, ein Menhir in Chivasso
 Lapis manalis, den Manenstein
 Lapis Satricanus, frühlateinische Inschrift
 Lapis (Zeitschrift), eine naturwissenschaftliche Fachzeitschrift über Minerale und Edelsteine
 Lapis ist eine Verzierung im Tango Argentino
 den ursprünglichen Namen der Burg Zubštejn

Lapis ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Lapis (1899–1991), US-amerikanischer Tontechniker
 Santo Lapis, italienischer Komponist der Vorklassik

Siehe auch:
 Lapilli
 lapidar, Lapidarschrift, Lapidär
 Lapis-Saal